Procuration peut désigner :
 procuration ou le mandat, le pouvoir que quelqu’un donne à un autre d’agir en son nom ;
 vote par procuration, quelqu’un qui vote à la place d’un autre ;
 guerre par procuration, une guerre dans laquelle deux pouvoirs s'affrontent indirectement en soutenant d'autres puissances ou groupes militaires qui sont en conflit direct sur le terrain ;
 Meurtre par procuration, deux films.